La temporada 2008/09 de la Segona Divisió espanyola de futbol és l'edició setanta-vuit de la competició. Per primer cop va rebre el nom de Liga Adelante. La jornada inicial es va disputar el 30 i 31 d'agost de 2008 i la darrera va ser el 21 de juny de 2009.

Classificació

Taula de resultats 

</center>

Trofeu Pichichi

Trofeu Zamora

Clubs participants 

Temporades de la Segona divisió espanyola de futbol
Competicions futbolístiques del 2008
Competicions futbolístiques del 2009